Euforia ist die Bezeichnung für:
 Euforia (2009), mexikanischer Film von Alfonso Corona
 Euforia (2018), italienischer Film von Valeria Golino

Siehe auch:
 Euphoria